Karol II Jan Amadeusz (ur. 23 czerwca 1489 – zm. 16 kwietnia 1496) – książę Sabaudii i Piemontu, hrabia Aosty i Maurienne 1490-1496, tytularny król Cypru i Jerozolimy 1490-1496, margrabia Saluzzo 1490-1496. Faktycznym władcą była jego matka Blanka.

Karol II był jedynym synem Karola I Wojownika z dynastii sabaudzkiej i Blanki de Montferrat (1472-1519), córki Wilhelma VIII Paleologa, margrabiego Montferratu i Elisabetty Marii Sforzy, córki Franciszka I, księcia Mediolanu. Przyczyną śmierci niespełna siedmioletniego Karola był upadek z własnego łóżka.

Po jego śmierci tytuł przeszedł na Filipa II Sabaudzkiego.

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) kawaler, a od 1490 Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu)

Rodowód

Przypisy 

Władcy Sabaudii
Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Władcy Cypru
Królowie Jerozolimy
Urodzeni w 1489
Zmarli w 1496
Ludzie urodzeni w Turynie